Epilóbio-serrilhado é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Epilobium lanceolatum
 Epilobium obscurum